Lang en gelukkig (toneelstuk), een toneelvoorstelling van het Ro Theater
Lang en gelukkig (film), een film gebaseerd op de toneelvoorstelling